Brockwell ist der Familienname folgender Personen:

 Gladys Brockwell (1894–1929), US-amerikanische Schauspielerin
 Maurice W. Brockwell (1869–1958), britischer Kunsthistoriker